Esnault-Pelterie steht für:
 Robert Esnault-Pelterie (1881–1957), französischer Luftfahrt- und Raketenpionier
 Esnault-Pelterie (Mondkrater)